Jasc steht für:
 Jasc Software, ein US-amerikanischer Softwarehersteller
 Jasc Paint Shop Pro, ein Bildbearbeitungsprogramm

JASC